Dietkirchen ist der Name folgender Orte:

 Dietkirchen (Bonn), Ansiedlung, Kloster und Stift in Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Dietkirchen (Limburg an der Lahn), Stadtteil von Limburg an der Lahn, Hessen
 Dietkirchen (Pilsach), Ortsteil von Pilsach, Bayern

Siehe auch:
 Dietkirch, Weiler in Gessertshausen